Taher ist der Familienname folgender Personen:
 Amjad Al-Taher, jordanischer Fußballspieler
 Ayman Taher (* 1966), ägyptischer Fußballspieler
 Azher Taher Munshid (* 1986), irakischer Fußballspieler
 Baba Taher (* um 944; † um 1019) oder (* um 1000; † nach 1055), persischer Dichter
 Bahaa Taher (1935–2022), ägyptischer Autor und Übersetzer
 Ibrahim Al-Taher (* 1959), katarischer Leichtathlet
 Kani Taher (* 1991), afghanischer Fußballspieler
 Kassem Taher Saleh (* 1993), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen) und Bauingenieur
 Muhammed Taher Pascha (1879–1970), ägyptischer Arzt und Gründer der Mittelmeerspiele
 Nahed Taher (* 20. Jhd.), arabische Unternehmerin
 Noor Taher (* 1999), jordanische Schauspielerin
 Tareq Mubarak Taher (* 1986), kenianisch-bahrainischer Hindernisläufer
 Tarmizi Taher (* 1936), indonesischer Politiker
 Waheed Mohammed Taher (* 1982), katarischer Fußballspieler
 Yaqoub Abdullah Al-Taher (* 1983), kuwaitischer Fußballspieler
 Yoseph Taher (* 1999), indonesischer Schachspieler

Taher steht für
 Taher (Algerien), ein Ort in Algerien